Baeopelma är ett släkte av insekter som beskrevs av Günther Enderlein 1926. Baeopelma ingår i familjen rundbladloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundbladloppor
Baeopelma